Óvári Ferenc (1858–1938) ügyvéd, a Balaton Szövetség alapítója
 Óvári Ferenc (1924–?) magyar bajnok labdarúgó (Újpesti TE)